Станом на 2015 рік існує 29 незалежних країн, де французька мова є офіційною.

Країни, де французька мова є офіційною

Залежні території, де французька мова є офіційною

Примітки 

Списки країн
Французька мова
Франкофонія